ADV, AdV bzw. Adv steht für:
 Adjustable Divers Vest, Bauart von Tarierwesten beim Gerätetauchen
 Adverb
Adenoviridae; Humane Adenoviren
 Akademie der Verbundgruppen ADV
 ADV Films, eine Tochtergesellschaft von A.D. Vision
 Afrikanischer Dachverband
 Air Defence Variant, eine Variante des Kampfflugzeugs Panavia Tornado
 Akademie für Datenverarbeitung Böblingen
 Akademische Damenverbindung
 Alldeutscher Verband
 Allgemeine Dienstvorschriften (Bundesheer)
 Allgemeiner Datenvergleich
 Antinazistische Deutsche Volksfront
 Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)
 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrserzieher
 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen
 Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung
 Atlas der deutschen Volkskunde
 Auftragsdatenverarbeitung
 Aussetzung der Vollziehung
 Automatisierte Datenverarbeitung
 Acoustic Doppler Velocimetry

Abkürzung